Die Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbH (bis 2021 G.A.R.D. – Gemeinnützige Ambulanz und Rettungsdienst GmbH) ist ein mittelständisches Hamburger Rettungsdienstunternehmen, das 1983 von Holger Jarmuth unter dem Namen "Ambulanz Hamburg" gegründet wurde und 1992, nach Fusionen mit weiteren Gesellschaften, in G.A.R.D. – Gemeinnützige Ambulanz und Rettungsdienst GmbH umbenannt wurde. Seit 1985 besaß die G.A.R.D. als einziges Privatunternehmen die Lizenz zur Notfallrettung in Hamburg.

Heute ist die Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbH. Nach der 2011 erfolgten Fusion mit der promedica Rettungsdienst GmbH das größte Rettungsdienstunternehmen in Deutschland. Im Jahr 2013 fusionierte die G.A.R.D.-Gruppe mit dem internationalen Falck-Konzern. 2021 wurde das Unternehmen in Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbh umbenannt.

Geschäftsführer ist und Thilo Heinrich.

Standorte 

Das Unternehmen ist deutschlandweit an über 65 Standorten in sechs Bundesländern im Einsatz.

Hamburg 
Neben der Hauptverwaltung der Falck Deutschland betreiben sie in Hamburg an sechs von zwölf Rettungswachen neun Rettungswagen, die in den öffentlichen Rettungsdienst eingebunden sind und über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Hamburg alarmiert und disponiert werden. Außerdem ist die Falck Rettungsdienst Hanse GmbH der größte Krankentransportbetreiber in Hamburg.

Die Falck leistet außerdem mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg den Arztruf Hamburg. Bei Veranstaltungen in der Barclays Arena ist die Falck für die Sicherheit der Gäste zuständig.

Schleswig-Holstein 
In Flensburg leistet die Falck seit 2003 (bis Februar 2021 unter der Marke promedica, seitdem unter Falck Rettungsdienst Nord GmbH) Rettungsdienst.

An der Wache Ost sind zwei Rettungswagen (RTW) und ein Krankenwagen (KTW) stationiert. Beide RTW sind 24h im Einsatz. Der KTW fährt im Tagdienst.

An der Wache in der Lilienthalstraße werden drei Tages-KTW besetzt.

Außerdem ist die Falck in den erweiterten Rettungsdienst eingebunden und stellen fünf Notfallsanitäter als Führungskräfte für das Modul Patientenablage (PA), welches z. B. bei Katastrophenfällen zum Einsatz kommt. Das Modul kann Kreis übergreifend angefordert werden und erfordert die Zusammenarbeit mit Rettungssanitäter und Sanitätshelfer von anderen Organisationen. Bis zu 25 Patienten können bis zum Abtransport versorgt werden.

Niedersachsen 
Im Landkreis Cuxhaven betreibt die Falck Notfallrettung und Krankentransport Cuxhaven GmbH zwei Rettungswachen.

Der Rettungsdienstbereich dieser Rettungswachen liegt zwischen den Städten Bremerhaven und Cuxhaven.

An der Wache in Midlum besetzt die Falck einen 24h-Rettungswagen (RTW). An der zweiten Wache betreibt die Falck drei RTW und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF).

Die Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbH betreibt seit 2017 eine Rettungswache in Buxtehude (Landkreis Stade). An der Wache stehen ein Krankentransportwagen (KTW) und ein Mehrzweckfahrzeug (MZF), welches über die Feuerwehreinsatzzentrale in Stade in die Primärrettung eingebunden ist.

Nach einer gewonnenen Ausschreibung in 2018 betreibt die Falck im Landkreis Hildesheim mit der Falck Rettungsdienst Nord GmbH zwei Rettungswachen: eine in Sarstedt und eine in Schellerten. Insgesamt stellt die Falck dort fünf RTW und zwei KTW.

Nordrhein-Westfalen 
In Dortmund ist das Unternehmen mit einem RTW in den öffentlichen Rettungsdienst eingebunden, außerdem stellt es dort 20 KTW.

Im Ruhrgebiet leistet es in vier Städten Notfallrettung.

Seit 2016 betreibt die Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbH eine Rettungswache in Hattingen mit einem RTW.

In Herne hat die Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH einen KTW und einen 24h-RTW für die Feuerwehr im Einsatz.

Mit der Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH sind sie seit 2012 in Herten mit drei KTW tätig und im Bedarfsfall besetzt die Falck hier auch einen halben Patienten-Transport-Zug (PTZ-10).

In Duisburg ist die Falck seit April 2020 mit der Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbH an drei Rettungswachen mit drei RTW aktiv.

Seit dem 1. Juli 2018 ist die Falck nach einer gewonnenen Ausschreibung in Bonn an zwei Rettungswachen aktiv.

In Köln ist die Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbH seit Oktober 2017 als Leistungserbringer im Regelrettungsdienst vertreten. Mittlerweile besetzen sie einen 24h-RTW, einen 12h-RTW und ein NEF auf der FW2, einen 12h-RTW und einen 24h-NKTW auf der RW 12-2 und die Intensivkomponente auf FW10. Weiterhin stellt der Standort Köln für den Sonderbedarf zusätzlich zwei weitere RTW und ein NEF sowie eine SEG. Zudem ist Falck Köln seit dem 1. Januar 2022 mit in der Leitstelle vertreten.

Nach einer gewonnenen Ausschreibung betreibt die Falck seit dem 1. Januar 2022 im Rhein-Sieg-Kreis mit der Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbH zwei Rettungswachen: eine in Much und eine in Ruppichteroth. Insgesamt werden dort drei RTW gestellt.

Sachsen:

Falck leistet mit der Falck Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienst Plauen GmbH und Co. oHG für den Rettungszweckverband Südwestsachsen seit dem 1. Januar 2016 den Rettungsdienst.

In Plauen, Treuen und Elsterberg betreiben sie Rettungswachen mit insgesamt fünf RTW und fünf KTW vorgehalten. Des Weiteren besetzt Falck ein NEF am HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen und gewährleistet auch den erweiterten Rettungsdienst.

In Leipzig leistet die Falck seit 2006 Rettungsdienst (bis September 2019 mit der Marke ASG Ambulanz Leipzig, seitdem mit der Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH). Insgesamt ist Falck in Leipzig mit vier Rettungswagen, einem NEF, einem Mehrzweckfahrzeug und sieben Krankentransportwagen im Einsatz.

Im Landkreis Bautzen leistet die Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH nach einer gewonnenen Ausschreibung seit Juli 2017 Rettungsdienst. Die Hauptwache und eine Außenstelle liegen in Kamenz. Eine weitere Außenstelle befindet sich in Königsbrück. Dort ist die Falck mit sieben Einsatzfahrzeugen und einem NEF im Einsatz.

Seit Februar 2019 leistet wir die Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH Rettungsdienst im Landkreis Nordsachsen im Rettungsdienstbereich Oschatz.

Der Auftrag umfasst den Betrieb von drei Rettungswachen mit sieben Einsatzfahrzeugen. Die Hauptwache befindet sich in Oschatz, die beiden weiteren Wachen in Schmannewitz und Wermsdorf.

Seit Oktober 2019 leistet die Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH im Auftrag des Rettungszweckverbands Chemnitz-Erzgebirge öffentlichen Rettungsdienst im Erzgebirgskreis in Sachsen.

Die Rettungswachen im Erzgebirgskreis befinden sich in Olbernhau und Pockau-Lengefeld. Dort stellt die Falck insgesamt drei RTW, drei KTW und ein NEF.

Im Landkreis Görlitz leistet die Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH seit dem 1. Februar 2021 den Rettungsdienst. Dort betreiben sie 6 Rettungswachen.

Brandenburg:

In Landkreis Spree-Neiße stellt Falck mit der Falck Notfallrettung und Krankentransport Spree-Neiße GmbH als einziger Leistungserbringer den kompletten Rettungsdienst für den Landkreis sicher und betreibt derzeit sieben Rettungswachen. Des Weiteren gewährleisten wir auch den erweiterten Rettungsdienst.

In Potsdam-Mittelmark ist die Falck Rettungsdienst Nord GmbH tätig und betreibt seit Anfang 2009 vier Rettungswachen in Werder, Lehnin, Groß Kreutz und Bollmannsruh.

Im Oktober 2018 sind vier weitere Rettungswachen in Bad Belzig, Jeserig (Fläming), Dahlen und Ziesar dazu gekommen.

Seit März 2019 stellt Falck außerdem das Personal für ein Verlege-NEF (Notarzteinsatzfahrzeug für Patientenverlegungen) in der Landeshauptstadt Potsdam.

Mitgliedschaften 

 Medizinisches Katastrophen-Hilfswerk Deutschland e. V.
 Bundesverband eigenständiger Rettungsdienste und Katastrophenschutz

Weblinks 
 Offizielle Website des Unternehmens

Einzelnachweise 

Rettungsdienstorganisation in Deutschland
Katastrophenschutzorganisation in Deutschland
Dienstleistungsunternehmen (Hamburg)
Gegründet 1983
Gesundheitswesen (Hamburg)